

Cinema 
 Benjamin – film del 1972
 Benjamin – film del 2018
 Benjamin Lebel - Delitti D.O.C. – serie televisiva del 2011

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Benjamin – città della Contea di Knox, Texas
 Benjamin – census-designated place della Contea di Utah, Utah

Persone

 Benjamin – cantante finlandese
 Benjamin – nome d'arte del fumettista cinese Zhang Bin

 Arthur Benjamin – compositore, pianista e direttore d'orchestra australiano	
 Benoit Benjamin – cestista statunitense
 Collin Benjamin – calciatore namibiano
 Corey Benjamin – cestista statunitense
 George Benjamin – compositore britannico
 Harry Benjamin – sessuologo statunitense
 Jean-Marie Benjamin – presbitero francese
 Jessica Benjamin – psicoanalista e saggista statunitense
 Joel Benjamin – scacchista statunitense
 Judah Philip Benjamin – politico statunitense
 Richard Benjamin – attore e regista statunitense
 Shelton Benjamin – wrestler statunitense
 Walter Benjamin – filosofo, scrittore, critico letterario e traduttore tedesco

Altro
 Benjamin – forma inglese, francese e tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Beniamino